Корујво има више значења:

 Корујво, Меса дел Пино (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Корујво, Тереро (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику